Сен-Крепе́н-Ібувілле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 50 км на північний захід від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 19 км на південь від Бове.

Історія 

1 січня 2015 року Сен-Крепен-Ібувілле і Монтерлан було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Крепен-Ібувіллер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 420 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1145,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 сайт Сен-Крепен-Ібувілле 
 Сен-Крепен-Ібувілле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Крепен-Ібувілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза